Gollasch ist der Name von:

 Günter Gollasch (1923–2011), deutscher Musiker
 Jörg Gollasch (* 1967), deutscher Komponist
 Lina Gollasch (1853–1894), deutsche Kindergärtnerin und Pädagogin
 Stefanie Gollasch (* 1966), deutsche Journalistin